Pinger steht für

 Pinger, akustischer Signalgeber in der Fischerei
 Pinger (Unternehmen), US-amerikanisches Softwareunternehmen

Pinger ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Pinger (* 1960), deutscher Manager
 Mark Pinger (* 1970), deutscher Schwimmer
 Markus Pinger, deutscher Manager (ehemals Beiersdorf und Celesio)
 Winfried Pinger (1932–2021), deutscher Rechtswissenschaftler und Mitglied des Deutschen Bundestages